Итальянский этап FIA WTCC 2010 — третий этап сезона 2010. Гоночный день проведён на Autodromo Nazionale Monza в итальянском городе Монце 23 мая.

После годичной паузы WTCC вернулась на Autodromo Nazionale Monza.

Победы на этапе разделили Энди Приоль (первая победа британца тут с 2006 года) и Иван Мюллер (француз побеждает на итальянском этапе четвёртый год подряд).

События уик-энда

Квалификация 
Габриэле Тарквини быстрейший в первом сегменте квалификации, опередив пару заводских Chevrolet — Роба Хаффа и Ивана Мюллера.

Турбодизельные SEAT провалили второй сегмент — заняв места с 6-го по 10-е. Лидер первого сегмента совершал ошибки на своих быстрых кругах — сначала вылетев в гравий в повороте Lesmo 2, а затем ошибшись при обгоне при обгоне Хорди Жене. Лучше всех второй сегмент смогли провести пилоты BMW — Августо Фарфус и Энди Приоль проехали свои лучшие круги с разницей в 0,13 секунды и заняли первое и третье место. Лучшим из пилотов Chevrolet стал Роберт Хафф, занявший второе место.

Первая гонка 
Роберт Хафф возглавил первую гонку, опередив на старте обладателя поула Августо Фарфуса.

Множество гонщиков были вынуждены срезать первую шикану — Тарквини после этих манёвров смог взобраться на 2-ю позицию, Приолю именно этот манёвр помогает остаться третьим. Столкновение О`Янга и Поульсена стоило гонки обоим — доехав до боксов они выбывают из борьбы.

В начале второго круга Тарквини проходит Хаффа и возглавляет гонку. Дуэт лидеров начинает отрываться от едущего третьим Энди Приоля.

На первых кругах сталкиваются Ален Меню и Норберт Мицелис — оба теряют на этом много времени. Меню признают виновным в столкновении и условно дисквалифицируют на три гонки.

На последнем круге у дуэта лидеров происходят проблемы с резиной — Тарквини прокалывает переднюю левую покрышку перед Ascari; вырвавшийся было в лидеры Хафф также ощущает проблемы с передней левой покрышкой и сбрасывает ход, однако он успевает создать некоторый отрыв от итальянца и догоняющего их основного пелотона. Отрыва, однако, не хватает для победы — на финишной прямой Роберта догоняют и легко обходят два пилота BMW — Энди Приоль выигрывает гонку. Тарквини к финишу проваливается на седьмое место. Один из лидеров чемпионата — Иван Мюллер финиширует четвёртым. Боровшийся длительное время с французом Михел Нюкьер длительное время боролся за 5-е место, но на финише ошибся и потерял сразу 4 позиции. Меди Беннани получил после финиша 30-секундный штраф за срез первой шиканы на стартовом круге, из-за чего потерял 10-е место на финише и победу в зачёте частников — победа перешла к Харри Волкхарду.

Вторая гонка 
Михел Нюкьер удерживает лидерство на старте. Иван Мюллер отыгрывает несколько позиций и становится 2-м уже перед первым поворотом.

Габриэле Тарквини среагировал на стартовый сигнал раньше положенного и, хоть по факту и не получив из-за этого преимущества, был наказан штрафным визитом в боксы. Однако до него он успел опередить и датчанина и француза и недолго полидировать. За фальстарт также был наказан Беннани.

После того, как итальянец выбыл из борьбы к победе уверенно ехал Нюкьер, но двукратный победитель DTC подвела резина — очередной прокол покрышки на машине лидера и понимая, что даже до очков он сегодня не доедет (проблема образовалась в начале круга), датчанин паркует свою машину на обочине. Победа во второй гонке досталась Ивану Мюллеру. Подиум дополнили Том Коронель и Роберт Хафф

Результаты

Квалификация 

Время отбора: 2:09.138

Гонка 1

Стартовое поле гонки 2 

Примечание:Первая восьмёрка финишировавших в первой гонке зеркально развёрнута.Мицелис, Энгстлер, О`Янг, Поульсен и Перния за различные нарушения в первой гонке сдвинуты стюардами в конец стартового протокола гонки 2.

Гонка 2

Общий зачёт после этапа

Личный зачёт

Кубок Конструкторов

Личный трофей частников

Командный трофей частников

Зачёт новичков

Примечания

Ссылки 
 Буклет с результатами MST Systems

Италия
Моторные виды спорта
Май 2010 года
2010